Ово су комплетни резултати такмичења у Другој лиги Европског првенства 2017. одржаног у Тел Авиву (Израел), од 23. до 25. јуна 2017. године.

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

Трчање

Мушкарци 100 метара 

Ветар:група Б: +1,3 м/с, група А: -2,1 м/с,

Мушкарци 200 метара 

Ветар:група Б: +0,6 м/с, група А: -0,5 м/с,

Мушкарци 400 метара

Мушкарци 800 метара

Мушкарци 1.500 метара

Мушкарци 3.000 метара

Мушкарци 5.000 метара

Жене

Трчање

Жене 100 метара 
Ветар:група Б: +2,2 м/с, група А: -1,2 м/с,

Жене 200 метара 
Ветар:група Б: +0,5 м/с, група А: -0,0 м/с,

Жене 400 метара

Жене 800 метара

Жене 1.500 метара

Жене 3.000 метара

Жене 5.000 метара

Референце

Спољашње везе 
 Резултати Друге лиге 2017 на сајту ЕАА

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Друга лига
 ЕАА Билтен 2. лиге 2017.

Европско екипно првенство у атлетици 2017.